Турка — река в России, протекает в Пермском крае. Устье реки находится в 59 км по левому берегу реки Ирень, на территории посёлка Усть-Турка. Длина реки составляет 72 км.

Притоки 
 5,7 км: Юг
 12 км: Савлек
 28 км: Бырма
 49 км: Большая Гаревая
 56 км: Берёзовка
 56 км: Чёрная Турка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сылва от истока и до устья, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Ирени
Реки Кунгурского района